El término Batman Begins puede referirse a:
Batman Begins película de 2005 dirigida por Christopher Nolan.
Batman Begins banda sonora de la película.
Batman Begins videojuego basado en la película.